Rosa 'Summer Blush' — сорт роз класса Альба. Используется в качестве декоративного садового растения. Сорт создан в Германии в 1974 году Рольфом Сиверсом на основе старинной розы из группы Альба.

Биологическое описание 

Высота куста 185—215 см, ширина 120—215 см. Куст вертикальный. 

Листья полуглянцевые.

Цветки махровые, насыщенно-розового цвета. Аромат сильный.

Происхождение

В культуре 

Зоны морозостойкости: от 6b до 9b.

Болезни и вредители

Примечания 

Summer Blush